Orubica je lahko:
 Orubica, Bosna in Hercegovina
 Orubica, Hrvaška